Талицкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Талицкая волость (Кирилловский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Талицкая волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии
 Талицкая волость (Усманский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Талицкая волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Талицкая волость (Осташковский уезд) — в составе Тверской губернии